Калюги  — топоним:

Белоруссия 
 Калюги — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Калюги — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.